Mors har flere betydninger:

 Mors – en ø i Limfjorden
 Mors – Latin for døden.
 Mors (gud) – en romersk gud